XXI — виниловый бокс-сет немецкой метал-группы Rammstein, выпущенный ограниченным тиражом в честь 21-летия группы 4 декабря 2015 года. Он содержит в себе ремастированные версии всех альбомов группы, а также бонусную часть в виде внеальбомных песен под названием «Raritäten» в которую входит ранее не издававшаяся версия песни «Los».

Список композиций

Herzeleid

Sehnsucht

Mutter

Reise, Reise

Rosenrot

Liebe ist für alle da

Raritäten

XXI — Notenbuch Klavier 

XXI — Notenbuch Klavier — сборник нот для исполнения некоторых композиций Rammstein на фортепиано (13 страниц), а также бонусный CD с ними. Автор — Клеменс Пётч. Релиз в Германии состоялся 4 декабря 2015 года. Мировой релиз 18 декабря.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rammstein
 Статья про альбом на официальном сайте группы
 Статья про альбом с пиано-версиями песен на официальном сайте

Сборники 2015 года
Альбомы Rammstein
Бокс-сеты